Танкетка:
 Танкетка — маленькая боевая броневая машина на гусеничном ходу.
 Танкетка — сверхкраткая поэтическая форма, предложенная Алексеем Верницким в 2003 году.
 Танкетка — разновидность обувного каблука.